Burnt Hill steht für:

 Burnt Hill (Arkansas), Ort im US-Bundesstaat Arkansas	
 Burnt Hill (Connecticut), Ort im US-Bundesstaat Connecticut 

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Burnt Hill (Alaska)	
 Burnt Hill (Hartford County, Connecticut)	
 Burnt Hill (Tolland County, Connecticut)	
 Burnt Hill (Idaho)	
 Burnt Hill (Franklin County, Maine)	
 Burnt Hill (Hancock County, Maine, 36 m)	
 Burnt Hill (Hancock County, Maine, 44 m)	
 Burnt Hill (Kennebec County, Maine)	
 Burnt Hill (Oxford County, Maine)	
 Burnt Hill (Somerset County, Maine, 633 m)	
 Burnt Hill (Somerset County, Maine, 684 m)	
 Burnt Hill (Essex County, Massachusetts)	
 Burnt Hill (Franklin County, Massachusetts)	
 Burnt Hill (Norfolk County, Massachusetts)	
 Burnt Hill (Hillsborough County, New Hampshire)	
 Burnt Hill (Merrimack County, New Hampshire, 260 m)	
 Burnt Hill (Merrimack County, New Hampshire, 438 m)	
 Burnt Hill (Chenango County, New York)	
 Burnt Hill (Clinton County, New York, 346 m)	
 Burnt Hill (Clinton County, New York, 457 m)	
 Burnt Hill (Delaware County, New York)	
 Burnt Hill (Essex County, New York)	
 Burnt Hill (Franklin County, New York, 482 m)	
 Burnt Hill (Franklin County, New York, 644 m)	
 Burnt Hill (Franklin County, New York, 729 m)	
 Burnt Hill (Schoharie County, New York)	
 Burnt Hill (Schuyler County, New York)	
 Burnt Hill (Sullivan County, New York)	
 Burnt Hill (Warren County, New York)	
 Burnt Hill (Rhode Island)	
 Burnt Hill (Utah)	
 Burnt Hill (Addison County, Vermont)	
 Burnt Hill (Bennington County, Vermont)	
 Burnt Hill (Virginia)	
 Burnt Hill (Clallam County, Washington)	
 Burnt Hill (Grays Harbor County, Washington)	
 Burnt Hill (Wyoming)	

Siehe auch:
 Bornt Hill